Фле́минг () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Флеминг, Александр (1881—1955) — английский химик, открывший пенициллин.
 Флеминг, Амалия (1912—1986) — греческая врач, общественный и политический деятель; вторая жена Александра Флеминга.
 Флеминг, Валери (род. 1977) — американская бобслеистка, серебряный призёр Олимпийских игр (2006).
 Флеминг, Верн (род. 1962) — американский баскетболист.
 Флеминг, Виктор (1889—1949) — американский кинорежиссёр и оператор.
 Флеминг, Вильямина (1857—1911) — американский астроном.
 Флеминг, Джейсон (род. 1966) — английский актёр.
 Флеминг, Джесси (род. 1998) — канадская футболистка, олимпийская чемпионка (2020).
 
 Флеминг, Джордж — режиссёр, художник и редактор эпохи немого кино.
 Флеминг, Кейли (род. 2007) — американская актриса.
 
 Флеминг, Колин (род. 1984) — британский профессиональный теннисист.
 Флеминг, Ларс (1545—1602) — интендант Абоского замка, отец Класа Ларссона Флеминга.
 Флеминг, Мария (1542—?) — фрейлина королевы Шотландии Марии I.
 Флеминг, Пауль (1601—1640) — немецкий поэт.
 Флеминг, Пегги (род. 1948) — американская фигуристка, олимпийская чемпионка (1968).
 Флеминг, Питер (род. 1955) — американский профессиональный теннисист.
 Флеминг, Пол (род. 1988) — австралийский боксёр.
 Флеминг, Рене (род. 1959) — американская оперная певица (сопрано).
 
 Флеминг, Роберт (1912—1995) — британский актёр кино.
 Флеминг, Ронда (настоящее имя — Мэрилин Луиз; 1923—2020) — американская актриса и певица.
 Флеминг, Сэндфорд (1822—1915) — канадский инженер.
 Флеминг, Том (1951—2017) — американский бегун-марафонец.
 Флеминг, Уэйн (1950—2013) — канадский хоккеист и тренер.
 Флеминг, Францис Филип (1841—1908) — американский политик, 15-й губернатор Флориды (1889—1893).
 Флеминг, Ханна (род. 1991) — шотландская кёрлингистка.
 Флеминг, Херман Классон (1619—1673) — шведский генерал-губернатор Финляндии и государственный казначей.
 Флеминг, Хенрик (?—1300) — князь-епископ варминский.
 Флеминг, Эвелин (1885—1964) — английская светская львица.
 
 Флеминг, Ян (1908—1964) — английский писатель.

Топонимы 
 Флеминг — историческая область в Германии.
 Флеминг — тауншип в округе Пайн, штат Миннесота.
 Флеминг — тауншип в округе Эйткин, штат Миннесота.
 Флеминг — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
  — город в округе Кайюга, Нью-Йорк, США.
 ''См. также Флемингтон и

Прочее 
 Флеминг — лунный кратер.
 Флеминги — шведско-финляндский дворянский род.
 Клан Флеминг

См. также 
 Флемен
 Флемминг

Примечания